Fundação Ruben Berta — fundação do Grupo Varig.
 Faculdade Ruy Barbosa — faculdade localizada em Salvador.
Faculdades Rio Branco — faculdade localizada em São Paulo, também denominada como Faculdades Integradas Rio Branco.
Reserva Federal dos Estados Unidos — do inglês: Federal Reserve Banks.

Astronomia 

 FRB --  pulso de rádio transitório com duração de apenas alguns milissegundos.

Desambiguações de siglas